Whitefield peut faire références à :

Géographie et toponymie

États-Unis
Whitefield (New Hampshire)
Whitefield (Maine)
Whitefield (Oklahoma)
Whitefield Township, Kandiyohi County, Minnesota

Inde
Whitefield (Bangalore)
Gare de Whitefield

Royaume-Uni
Whitefield (Dorset), Angleterre
Whitefield (Grand Manchester), Angleterre
Whitefield (Perthshire), Écosse
Whitefield (Somerset), Angleterre

Personnalité  
Aaron Whitefield (1996), joueur de baseball professionnel australien
Edwin Whitefield, paysagiste du 
George Whitefield, évangéliste méthodiste (1714-1770)
Karen Whitefield, femme politique travailliste écossaise
Patrick Whitefield, expert britannique en permaculture

École 
Whitefield Christian Schools, Toronto, Ontario, Canada
Whitefield Academy (Missouri), Kansas City, Missouri, États-Unis

Voir aussi 
 Whitfield